Die China Open 2015 waren ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 30. März bis 5. April im Beijing University Students’ Gymnasium im Bezirk Haidian der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen wurde. Zum zehnten Mal in Folge fand das Turnier an diesem Ort statt.

Der Engländer Mark Selby gewann das Turnier durch einen 10:2-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Gary Wilson. Wilson hatte zuvor im Halbfinale den Titelverteidiger Ding Junhui besiegt. Selby spielte im siebten Frame des Finales zudem mit 145 Punkten das höchste Break des Turniers.
Von den Topspielern verpasste nur der Weltranglistenzwölfte Mark Allen die Qualifikation für das Turnier. Der Weltranglistenzweite Ronnie O’Sullivan, der zuletzt beim World Grand Prix noch im Finale gestanden hatte, reiste zum Turnier aus gesundheitlichen Gründen nicht an.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 30. März statt. Der Spielmodus war Best-of-9.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde am 14. und 15. Februar 2015 im Metrodome in der englischen Stadt Barnsley ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-9-Modus gespielt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2013/14 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks

Qualifikation

Hauptrunde

Quellen 

Billardturnier in Peking
2015
Snookerveranstaltung 2015